

Patronyme 

 Félix Duban (1797-1870), architecte français ;
 Sylvaine Duban (1949-), patineuse artistique française.

Toponyme 

 Rue Duban, voie française à Paris ;
 Duban, cratère sur Encelade.